Ganggrab Annisse steht für:

 Ganggrab Annisse 1
 Ganggrab Annisse 2